Моловин () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 298 жителей (по переписи населения 1991 года — 305 жителей).

Демография 
В селе Моловин, по переписи 2002 года проживали 229 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,1 лет (41,4 года у мужчин и 42,8 года у женщин). В селе есть 112 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,66.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины